Goudale peut faire référence à :
 Goudale, nom gascon équivalent de chabrot
 La Goudale, une bière brassée dans le Pas-de-Calais
 Brasserie Goudale, une brasserie (fabriquant notamment La Goudale) située dans le Pas-de-Calais